Суперкубок Болгарії з футболу 2014 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2014 року між чемпіоном та володарем кубка Болгарії Лудогорцем та фіналістом кубка Болгарії Ботев (Пловдив). Переможцями суперкубка вдруге у своїй історії став Лудогорець.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Болгарія
2014 у болгарському спорті
Події 13 серпня
Серпень 2014